319 км, 319-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 319 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 215474.

 319 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 458912.
 319 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462443.
 319 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Херсонская область). Код 416144.